Majurinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majurinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Majurinsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar